Лукићи могу да буду:

 Лукић, презиме

или:

 Лукићи (Бар), насеље у општини Бар, Црна Гора
 Лукићи (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Лукићи (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, Босна и Херцеговина

Види још 

 Лукава
 Лукавац (вишезначна одредница)
 Лукавица
 Луковац
 Луковица
 Лукомир
 Луково